La liste ci-dessous présente le classement des pays par consommation de gaz naturel en mètres cubes. Les données proviennent du CIA World Factbook de 2014. Les pays non présents dans la liste ont une consommation de gaz naturel nulle.

Classement 2012/2013

Notes et références

Articles connexes 

Consommation de gaz naturel
Économie internationale